Червоное Поле — название населённых пунктов на Украине:

 Червоное Поле — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Червоное Поле — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Червоное Поле — село в Васильковском районе Киевской области.
 Червоное Поле — село в Николаевскомий районе Николаевской области.

См. также 
 Чирвоное Поле — деревня в Брагинском районе Гомельской области Белоруссии.